Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1994 werd van 6 t/m 27 november 1994 (met rustdagen op 11, 17 en 23 november) gespeeld in Het Oude Stadhuis in Den Haag. 
De deelnemers waren onder andere de spelers van de WK-match 1993/94 (Aleksej Tsjizjov en Harm Wiersma), de winnaars van de Nederlandse kampioenschappen van 1993 (Wieger Wesselink) en 1994 (Hans Jansen) en de spelers die zich geplaatst hadden via de zonetoernooien van Amerika, Oost-Europa, Azië / Rusland, Afrika en West-Europa (Rob Clerc, Emmanoeïl Merins en Papa Cissé).

Winnaar werd Guntis Valneris met 27 punten uit 19 partijen voor Harm Wiersma met 25 punten. De derde plaats werd gedeeld door Macodou N'Diaye en Alexander Baljakin met 24 punten. Titelverdediger Tsjizjov bleef (onder andere door een combinatieve nederlaag tegen Anatoli Gantvarg) steken op de gedeelde zevende plaats. Van de overige Nederlanders eindigde Clerc op de tiende plaats (21 pt.), Wesselink op de gedeelde elfde plaats (20 pt.) en Jansen op de dertiende plaats (18 pt.). De Surinamer Guno Burleson eindigde op de negentiende plaats (10 pt.). Er waren geen Belgische deelnemers.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase
 Reportage in Trouw

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Sportevenement in Den Haag
Dammen in 1994
Dammen 1994